Andreas Gursky (né le  à Leipzig, Allemagne) est un photographe allemand.
Solomon Gursky Was Here est un roman de l'écrivain canadien Mordechai Richler publié en 1989